Апс — в античной географии название двух рек в Албании. Может означать:

 Осуми (река)
 Семани

См. также 
 АПС